World Hockey Association 1974/1975 var den tredje säsongen av World Hockey Association (WHA). Fjorton lag spelade 78 matcher var, totalt 546 matcher i ligan, följt av slutspel om Avco World Trophy. Säsongen inleddes den 15 oktober 1974 och avslutades den 7 april 1975.

Houston Aeros vann Avco World Trophy för andra året i rad efter finalseger mot Quebec Nordiques med 4-0 i matcher.

San Diego Mariners-spelaren André Lacroix vann poängligan på 147 poäng, 41 mål + 106 assist.

Michigan Stags inledde sin enda säsong i ligan, men i början av januari lades klubben ner på grund av sviktande publiksiffror. Klubben ersattes av den ligaägda klubben Baltimore Blades som övertog Michigans resultat och resterande matcher för säsongen.

All star matchen spelades i Northlands Coliseum i Edmonton och vanns av West 6-4 mot East.

Grundserien
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng

Lag i GRÖN färg spelar slutspel
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen

Canadian Division

Eastern Division

Western Division

Poängligan i grundserien
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng

Slutspelet

 Åtta lag gjorde upp om Avco World Trophy.
 Samtliga matchserier avgjordes i bäst av sju matcher.
 Slutspelet inleddes den 8 april och avslutades den 12 maj.

WHA awards

Externa länkar
 Samtliga sluttabeller för WHA på webcitation.org
 WHA 1974/1975 på hockey-reference.com
 Samtliga resultat för säsongen 1974/1975
 Tabellerna på hockeydb.com
 Skytteligan, Assistligan, Poängligan och Utvisningsligan på hockeydb.com
 Slutspelet på hockeydb.com

1974 i Kanada
1974 i USA
1975 i Kanada
1975 i USA
Ishockeysäsongen 1974/1975
1974/1975